Brestice est un toponyme qui peut désigner :
Brestice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;
Brestice, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.